Colchester (Essex), een plaats in het Engelse district Colchester, in het graafschap Essex
Colchester (district), een district in de Engelse graafschap Essex
Colchester (Connecticut), een plaats in de Amerikaanse staat Connecticut
Colchester (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
Colchester (New York), een plaats in de Amerikaanse staat New York
Colchester (Vermont), een plaats in de Amerikaanse staat Vermont
Colchester (Virginia), een plaats in de Amerikaanse staat Virginia